Golan è un termine che può assumere diversi significati a seconda del contesto:

 Golan (città) è un'antica città citata nell'antico testamento;
 Alture del Golan sono un altopiano montuoso ai confini, di Israele, Siria, Libano e Giordania;
 Golan (informatica) è il nome in codice di un modulo wireless progettato da Intel.